Die 20. Etappe der Tour de France 2015 fand am 25. Juli 2015 statt. Sie führte von Modane Valfréjus über 110,5 Kilometer nach Alpe d’Huez. Es gab zwei Bergwertungen der Hors Catégorie, den Col de la Croix de Fer nach 56 Kilometern sowie die Bergankunft in Alpe d’Huez. Außerdem gab es einen Zwischensprint nach 94,5 Kilometern in Bourg-d’Oisans. Die 20. Etappe zählte als Hochgebirgsetappe. Es gingen 160 Fahrer an den Start. Etappensieger wurde Thibaut Pinot.

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 

 20. Etappe der Tour de France 2015
 Rennverlauf

Etappe 20
Modane
201520